Новосовхозный — упразднённый разъезд в Табунском районе Алтайском крае. Входил в состав Табунского сельсовета. Упразднён в 2018 г.

История 
Основан в 1918 году. В 1928 г. Полуказарма 353 состояла из 7 хозяйств, основное население — русские.

Население

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Табунского района